Петра Грошель (урожд. Ипавец; ; род. ) — словенская шахматистка, мастер ФИДЕ среди женщин.

Бронзовый призёр чемпионата Словении 1995 г. Участница дележа 3-го места в чемпионатах Словении 1994 и 1997 гг. (бронзовые медали получили другие шахматистки).

Победительница юношеских чемпионатов Словении 1989 и 1991 гг., серебряный призёр юношеского чемпионата Словении 1990 г., бронзовый призёр юношеского чемпионата Словении 1988 г. (все в категории до 15 лет). Победительница юниорского чемпионата Словении 1993 г. (по дополнительным показателям впереди Я. Кривец). Серебряный призёр юниорских чемпионатов Словении 1992 и 1996 гг. Бронзовый призёр юниорских чемпионатов Словении 1991 и 1994 гг. (в 1994 г. по дополнительным показателям).

В составе сборной Люблянского ШК серебряный призёр командных чемпионатов Словении 1995 и 1996 гг. (оба раза с лучшим результатом на доске).

Участница юношеского чемпионата Европы 1992 г. (в категории до 16 лет). Участница юниорских чемпионатов Европы 1994 и 1996 гг. Участница юношеского чемпионата мира 1992 г. (в категории до 18 лет).

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии П. Ипавец в базе Chessgames
 Личная карточка П. Ипавец на сайте 365Chess (на фамилию Ипавец)
 Личная карточка П. Ипавец на сайте 365Chess (на фамилию Грошель)

Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Мастера ФИДЕ среди женщин